Saint-Priest, Rhône
 Saint-Priest, Ardèche
 Saint-Priest, Creuse